Корветы типа «Брауншвейг» (K130) — были разработаны в 2000-х годах немецкими судостроительными компаниями: Blohm + Voss и ThyssenKrupp. Решение о разработке и строительстве корветов проекта K130 было принято в 2000 году. Головной корабль серии F260 Braunschweig спущен на воду в 2006 году, введен в строй 16 апреля 2008. В 2007 году спущен второй корвет серии — F261 Magdeburg, в 2007 году — сразу три корабля спущены на воду: F262 Erfurt, F263 Oldenburg, F264 Ludwigshafen. Ещё пять кораблей планируется ввести в состав Военно-морского флота Германии с 2010 по 2015 год.
   
В качестве прототипа взяты проекты: F123 Бранденбург и F124 Саксония. Как и проект F124 Саксония корабль оснащен технологиями «Стелс». На корабле могут быть размещены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) или один вертолет NH90.

Список кораблей

Сравнение корветов типа «Брауншвейг» K130 с корветами типа «Стерегущий» 
В ТРК «Звезда» вышел соответствующий сюжет со ссылкой на эксперта Александра Мозгового.

Галерея

Примечания

Литература 
 «Современная боевая техника». Крис Бишоп, ред. с. 429
 Шунков В. Н., Справочник «Фрегаты и сторожевые корабли»

Ссылки 
 Fregatte der BRAUNSCHWEIG-Klasse K 130
  У Германии появится новый корвет
 Korvette Braunschweig-Klasse

Корветы типа «Брауншвейг»